Drepanotrema är ett släkte av snäckor. Drepanotrema ingår i familjen posthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Posthornssnäckor
Drepanotrema